Maraval ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Maraval (* 1971), französischer Fußballspieler
 Julia Maraval (* 1981), französische Schauspielerin

Maraval ist der Name einer Ortschaft auf Trinidad:
 Maraval (Trinidad), heute Vorort von Port of Spain